«Hip to Be Square» — песня 1986 года в исполнении группы Huey Lewis and the News, ставшая вторым синглом с мультиплатинового альбома Fore!. С этой песней группа попала на первое место американского рок-чарта Album Rock Tracks и на третье в Billboard Hot 100.

История 
В песне представлены на бэк-вокальных партиях звёзды американского футбола чемпионы Джо Монтана и Ронни Лотт, члены Зала славы профессионального футбола из клуба Сан-Франциско Форти Найнерс. Сингл занял третье место в американском хит-параде Billboard Hot 100. На концерте Хьюи Льюис обычно поёт эту песню под названием «(Too) Hip to Be Square», так как и в их концертном альбоме Live at 25.

Первоначально песня была включена в сопроводительный саундтрек кинофильма 2000 года Американский психопат (где звучит эта песня), но вскоре после его выхода альбом был снят с продаж, и песня была удалена перед переизданием, но небольшое количество уже было продано. Отчёты ошибочно утверждали, что Льюис возражал против контекста, в котором его песня использовалась в фильме, и требовал удалить её из альбома. На самом деле съёмочная группа фильма заплатила за право использовать песню в фильме, но упустила из виду получение прав на включение её в саундтрек. Когда был выпущен саундтрек с песней, Льюис отозвал его, так как права на саундтрек не были обеспечены.

Улица Сезам 
Популярное детское шоу Sesame Street создало воспитательную пародию на песню «Hip to Be a Square» и использовало её во время мультипликационной части программы. Льюис сказал о пародии: «Они связались с нашим издателем, чтобы сделать это, и мы были рады дать им (право на) это. Я думаю, что это мило».

Список треков 
сингл, виниловая пластинка 7"
 «Hip to Be Square»
 «Some of My Lies Are True» (Remix)

сингл, виниловая пластинка 12"
 Ремикс от Шепа Петтибона
 «Hip to Be Square» (Dance remix) — 6:05
 «Hip to Be Square» (Dub mix) — 5:11

Позиция в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1986 года
Песни Huey Lewis and the News
Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Синглы Chrysalis Records